Сезон 1917—1918 у Серії А — 21-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1918
Швейцарія
Швейцарія